Okko Jacobus Bekker (1817-1904), stadsmuziekmeester in Vlissingen
Okko Jacobus Bekker (1835-1903), pianohandelaar en broer van (1)
Okko Jacobus Bekker (Sliedrecht, 1881- Dordrecht, 1947), cellist in Hamburg, zoon van Roelof Bekker, broer van (1)